Achdut haAwoda („Einheit der Arbeit“) ist der Name folgender Parteien in Israel bzw. im Mandatsgebiet Palästina.

 Achdut haAwoda (1919), 1919 abgespalten von Poale Zion, 1930 aufgegangen in Mapai, Vorsitzender David Ben Gurion
 HaTnuʿa LeAchdut haAwoda, 1944 abgespalten von Mapai, 1946 vereinigt mit Poale Zion–Linke, 1948 aufgegangen in Mapam
 Achdut haAwoda – Poalei Tzion, 1954 abgespalten von Mapam, 1968 aufgegangen in Awoda, Vorsitzender Jitzchak Tabenkin